

Codici 
 VQ – designazione degli squadroni della US Navy per Electronic Countermeasures Squadron

Spettacolo 
 Version québécoise (VQ) – edizione o doppiaggio canadese (del Québec) di un film o serie televisiva; da non confondere con VQF (Version francophone québécoise)

Altro 
 Motore Nissan VQ – motore della Nissan Motor